Расулов (, , ) — мусульманская фамилия. Имеет женскую форму Расулова. Часто встречается у современных россиян, особенно распространена у татар, башкир, мордвы.

Известные носители 
 Расулов, Абдухамидулло (род. 1976) — узбекский футбольный арбитр, помощник главного арбитра.
 Расулов, Алибег Магомедрасулович (род. 1992) — российский боец смешанных единоборств, чемпион мира.
 Расулов, Аминджон Файзиматович (1922—1997) — советский государственный и партийный деятель, депутат Верховного Совета Таджикской ССР.
 Расулов, Арсен Османович (род. 1969) — советский и российский врач, доктор медицинских наук.
 Расулов, Вугар Урал оглы (род. 1991) — азербайджанский шахматист.
 Расулов, Джабар Расулович (1913—1982) — советский партийный и политический деятель, председатель Совета Министров Таджикской ССР, первый секретарь ЦК Компартии Таджикской ССР.
 Расулов, Заир Фазылович (1921—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Расулов, Кабул Абдурахманович (1936—2020) — советский и российский кинооператор.
 Расулов, Камолиддин (1992—2021) — узбекский дзюдоист, чемпион мира по самбо среди юниоров 2012 года.
 Расулов, Магомед-Расул Расулович (1936—2017) — даргинский писатель и драматург, литературовед.
 Расулов, Махач Магомедрасулович (1975—2006) — дагестанский джихадист, востоковед, проповедник.
 Расулов, Меджид Лятифович (1916—1993) — учёный-математик, доктор физико-математических наук.
 Расулов, Мурад Магомедович (род. 1970) — российский мастер ушу.
 Расулов, Парвиз Гачай оглы (род. 1994) — азербайджанский волейболист, связующий.
 Расулов, Сакит Рауф оглы (род. 1956) — инженер.
 Расулов, Салимгерей Абдулатипович (род. 1986) — российский боец смешанных единоборств, абсолютный чемпион России среди профессионалов по версии FCF — MMA.
 Расулов, Салих Рашидович (1917—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Расулов, Шамиль Ибрагимгаджиевич (1964—2011) — советский и российский дзюдоист.
 Расулов, Эльхан Афсар оглы (род. 1960) — азербайджанский футболист, вратарь.
 Расулов, Эльшод Юнусович (род. 1986) — узбекский боксёр, трёхкратный призёр чемпионатов мира.

Расулова

См. также